Цюрихтальская во́лость — административно-территориальная единица в составе Феодосийского уезда Таврической губернии. Образована после 4 июня 1871 года, когда были высочайше утверждены Правила об устройстве поселян-собственников (бывших колонистов)… и, как прочие подобные вости, была устроена не по территориальному, а по национальному признаку, просто включая населённые крымскими немцами селения, разбросанные по уезду. Была реорганизована в ходе земской реформы 1890-х годов и деревни волости располагались, в основном, на территории современных Советского, востока Белогорского и Кировского районов. Существовала до упразднения волостей в 1921 году.

Состав и население волости на 1889 год 
Первые данные о составе волости и населении содержатся в «Памятной книге Таврической губернии 1889 года», согласно которой в волости было 14 селений с 2029 жителями.

 Аблеш — 159 чел.
 Аккобель — 34 чел.
 Гельбрун — 226 чел.
 Ички — 28 чел.
 Конрат — 58 чел.
 Кенегез — 239 чел.
 Менгермен — 66 чел.

 Нейдорф — 209 чел.
 Нейгофнунг — 85 чел.
 Саргиз — 107 чел.
 Саурча — 146 чел.
 Фриденталь — 126 чел.
 Цюрихталь — 443 чел.
 Шейх-Эли — 103 чел.

Состав и население волости на 1892 год 
Согласно «Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год…» в волости числилось 4316 жителей в 32 населённых пунктах.

 Аджи-Булек-Келечи — 166 чел.
 Аккобек — 30 чел.
 Антай — 57 чел.
 Акчора — 94 чел.
 Бурундук — 164 чел.
 Гейльбрун — 122 чел.
 Джума-Эли — 304 чел.

 Кайнаш — 163 чел.
 Конрат — 59 чел.
 Менгермен немецкий — 47 чел.
 Найман — 12 чел.
 Нейгофнунг — 78 чел.
 Окреч — 11 чел.
 Османчик — 105 чел.

 Субаш — 11 чел.
 Тохтабе — 92 чел.
 Тузла-Шейх-Эли — 39 чел.
 Тюбень-Сарай — 27 чел.
 Цюрихталь — 289 чел.
 Челеби-Эли — 173 чел.
 Чийкил — 4 чел.
 Эсен-Эки — 336 чел.

Также в «…Памятной книжке…» приводится список экономий и разорённых деревень, жители коих живут в разных местах: Тууш, Бурундук, Османчик, Мокрый Индол, Ишунь, Карабай, Учкуя, Конрат, Аккобек, Мамбет-Аджи, Шакил, Шейх-Мамай и Муратча-Сарай.

Состав и население волости на 1902 год 
В «…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год» в волости записано 47 населённых пунктов в которых числилось 5 427 жителей. Основное население проживало в 30 деревнях:

 Аджи-Булек-Келечи — 70 чел.
 Аккобек — 39 чел.
 Акчора — 240 чел.
 Акчора-Вакуф — 254 чел.
 Антай — 102 чел.
 Боркая — 19 чел.
 Бурундук — 65 чел.
 Гейльбрун — 182 чел.
 Джанкой — 107 чел.
 Джума-Эли — 674 чел.

 Кайнаш — 328 чел.
 Карабай-Ивановка — 20
 Киянлы-Вакуф — 22 чел.
 Конрад — 64 чел.
 Мамбет-Аджи — 84 чел.
 Менгермен — 376 чел.
 Менгермен немецкий — 63 чел.
 Мурача-Сарай — 39 чел.
 Найман — 247 чел.
 Нейгофнунг — 105

 Новый-Тузла-Шейх-Эли — 29 чел.
 Окречь — 137 чел.
 Османчик — 63
 Субаш — 151 чел.
 Тахтаба — 211 чел.
 Тузла-Шейх-Эли — 27 чел.
 Тюбень-Сарай — 132 чел.
 Цюрихталь — 291 чел.
 Челеби-Эли — 226
 Эсен-Эки — 562 чел.
 
Кроме того числилось 4 хутора — Веребрюсов — 154 чел., Карабай I — 17 чел., Карабай II — 5 чел. и Челеби-Эли — 13 чел.; также 8 экономий — Шейх-Мамай — 41 чел., Баран-Эли — 11 чел., Карабай — 24 чел., Учкую — 40 чел., Мамбет-Аджи — 19 чел., Ишунь — 81 чел., Мокрый Индол — 12 чел. и Челеби-Эли — 20 чел., 3 усадьбы — Мокрый Индол — 5 чел., Ишунь I — 7 чел., Ишунь II — 5 чел., посёлок Ички — 35 и почтовая станция Бурундук — 9 жителей.

Состав волости на 1915 год 
По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Феодосийский уезд, 1915 год, в Цюрихтальской волости Феодосийского уезда числилось 53 различных поселения в которых проживало 3958 человек приписных жителей и 2397 — «посторонних».
 Аджи-Булек-Келечи
 Гейльбрун
 Ней-Цюрихталь
 Окреч (бывший Фриденталь)
 Субаш
 Цюрихталь
 Эсен-Эки

25 деревень:

 Аджи-Булек-Келечи
 Аккобек
 Акчора
 Акчора-Вакуф
 Антай
 Булганак-Бер-Брюс
 Бурундук Большой (вакуф)
 Бурундук Малый

 Вербрюс
 Джанкой
 Джума-Эли (вакуф)
 Ишунь (вакуф)
 Кайнаш (вакуф)
 Карабай 1-й (Вальц)
 Карабай-Ново-Ивановка
 Карабай II-й (Рапп)

 Келечи
 Киянлы (он же Нейгофнунг)
 Конрад
 Мамбет-Аджи (вакуф)
 Менгермен
 Менгермен немецкий
 Найман
 Тохтаба
 Тюбень-Сарай
 
3 посёлка — Ички, Киянлы и Ференгейм; 6 хуторов Баран-Эли, Тузла-Шейх-Эли, Челеби-Эли, Бурундук 2 шт и Пчёлка; 7 имений Карабай, Мокрый Индол, Мурача-Сарай, Роман-Эли, Шеих-Мамай, Челеби-Эли, Учкую и 4 экономии — Аджи-Болек-Келечи, Акчора, Мамбет-Аджи, братьев Эдилерских.

В 1916 году волость была переименована в Святогорскую, а Цюрихталь, соответственно, в Святогорье, но в 1918 году были возвращены старые названия. Волость существовала до упразднения волостной системы постановлением Крымревкома от 8 января 1921 года.

Примечания

Литература